Брашов — місто в Трансильванії, Румунія
 Брашов — жудець у Румунії